Пе́этер Ка́рлович Та́рвас (, до 1940 года — Пеэтер-Магнус-Роман Треуман (); 6 января 1916 года, Аренсбург, Лифляндская губерния, Российская империя — 23 марта 1987 года, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский и советский архитектор.

Биография 
Учился в частной школе Я. Вестерберга в 1923—1929 годах, в 1929—1934 годах — в Таллинском реальном училище. После окончания служил в армии, осенью 1935 года был демобилизован для продолжения учёбы.

Изучал архитектуру в Технологическом университете Брно в 1935—1940 годах.

В 1940 году работал в отделе квартирного строительства при Военном министерстве и в Строительном управлении при Министерстве дорог, 1940—1941 в Коммунальном проекте, 1942—1944 в управлении строительства технического управления, с 1944 году — в отделе строительства и квартир Эстонского легиона и в «Эстонпроекте».

В 1945−1987 преподавал в Таллинском политехническом институте и Государственном художественном институте ЭССР, заведующий кафедрой архитектуры 1962—1964 гг., проректор в 1961—1987 гг. С 1965 года — профессор.

Был членом Союза архитекторов Эстонии.

Получил более 80 наград за архитектурные работы.

Творчество 
Вместе с Августом Волбергом и Харальдом Арманом спроектировал павильон Эстонской ССР для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (1949—1954, перестроен).

Примечания 

Архитекторы СССР
Архитекторы Эстонии
Преподаватели Эстонской академии художеств
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Выпускники Технического университета в Брно